Pozeg ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Pozeg (* 1981), deutscher Koch
 Rudi Požeg Vancaš (* 1994) slowenischer Fußballspieler

Pozeg steht zudem für:
 Požeg, Ort in Slowenien